Га́фса () — вилайет в центре Туниса.
 Административный центр — город Гафса.
 Площадь — , население —

География 
На севере граничит с вилайетом Касерин, на северо-востоке с вилайетом Сиди-Бу-Зид, на юго-востоке с вилайетом Габес, на юге с вилайетом Кебили, на юго-западе с вилайетом Таузар, на западе с Алжиром.

Административное деление 
Вилайет Гафса делится на 11 округов:
 Белхир
 Эль-Геттар
 Эль-Ксар
 Северная Гафса
 Южная Гафса
 Мдилла
 Метлави
 Муларес
 Редееф
 Сенед
 Сиди-Айш

Примечания